Бу́тин () — село,
Бутинский сельский совет,
Збаражский район,
Тернопольская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 6122480801. Население по переписи 2001 года составляло 608 человек .

Является административным центром Бутинского сельского совета, в который
не входят другие населённые пункты.

Географическое положение 
Село Бутин находится на левом берегу реки Горынь,
выше по течению на расстоянии в 1 км расположено село Млыновцы (Кременецкий район),
ниже по течению на расстоянии в 1 км расположено село Загородье,
на противоположном берегу — сёла Поляны и Мышковцы.

История 
 1463 год — первое упоминание о селе.

Объекты социальной сферы 
 Школа I-III ст.

Примечания